Поняття «ґрунтова зона» стало умовним, бо відповідає первинному уявленню про широтні зони з одним зональним типом ґрунтів. Тепер ґрунтовою зоною вважають ареал певної комбінації ґрунтових типів.

Ґрунтова зона, яка входить до складу географічного поясу, характеризується не одним якимось типом ґрунту, а знову ж таки певним  їх набором, комбінацією, яка теж буває досить численною. До неї можуть входити територіально поєднані, але екогенетично різні типи ґрунтів.

Визначальним при виокремленні ґрунтової зони є кількість і співвідношення тепла і вологи всередині поясу, тобто суто кліматичні відмінності. Ці чіткі зональні індикатори не мають такої ж чіткої фізіономічної образності. Саме через це на картах ландшафтні (природні) зони виділяють з огляду на непрямі індикатори, якими стають чудово виражені в натурі рослинні угруповання (фітоценози) та віддзеркалення ландшафту — ґрунти.

Джерела 
Ґрунтознавство: Підручник / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін, М.І. Лактіонов та ін.; за ред. Д.Г.Тихоненка. — К.: Вища освіта, 2005. — 703 с.: іл. ISBN 966-8081-37-4

Ґрунтознавство